Скрынник — фамилия.
 
 Скрынник, Борис Иванович (род. 1948) — президент Федерации хоккея с мячом России, президент Международной федерации бенди.
 Скрынник, Дмитрий (род. 24 мая 1989) - Украинский видеоблогер, ведёт канал на ютуб по видеоигре Minecraft.
 Скрынник, Елена Борисовна (род. 1961) — российский политический деятель, министр сельского хозяйства (2008—2012).
 Скрынник, Трофим Андреевич (1896—1977) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.